Munkedal (gemeente), een Zweedse gemeente
Munkedal (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente